Андре́й Гера́симов: Герасимов, Андрей Викторович (род. 1962) — советский и российский художник.
 Герасимов, Андрей Владимирович (род. 1988) — российский игрок в хоккей с мячом.
 Герасимов, Андрей Николаевич (род. 1939) — советский и российский кинорежиссёр, телеведущий.